Kasteel Berg (Luxemburg)
 Huis Bergh
 Slot Berg